El término recuerdos puede referirse:

 a Recuerdos, una novela de ciencia ficción de la escritora Lois McMaster Bujold;
 a Recuerdos, título con que se distribuyó en España la película Stardust Memories, de Woody Allen;
 a Recuerdos, un álbum del cantante mexicano Juan Gabriel.
 a Recuerdos, un álbum de la cantante argentina Nicki Nicole.
 a Recuerdos, un álbum del grupo mexicano Los Caminantes